Le championnat de France de football de Division 3 1985-1986 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2.

La compétition est remportée par la réserve de l'AJ Auxerre, vainqueur du groupe Centre.

Groupe Nord 

|}

Groupe Ouest 

|}

En CFA, le règlement interdit aux réserves des équipes professionnelles, ici le FC Nantes, d'accéder à l'échelon supérieur.

Groupe Est 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Articles connexes 
 Championnat de France de football 1985-1986
 Championnat de France de football D2 1985-1986
 Coupe de France de football 1985-1986 

1986
Football en France en 1985
Football en France en 1986